Роберт де Холланд (; около 1312 — 16 марта 1373) — английский аристократ, 2-й барон Холланд с 1328 года.

Биография 
Роберт де Холланд был старшим сыном 1-го барона Холланд того же имени и Мод де ла Зуш. Он унаследовал баронский титул и обширные владения в Лестершире и Ланкашире. Роберт-старший погиб в 1328 году, но его сына впервые вызвали в парламент только 31 марта 1349 года. До 1336 года Холланд был посвящён в рыцари, в дальнейшем он участвовал в боевых действиях на континенте.

Сэр Роберт был женат на Элизабет (её происхождение неизвестно). В этом браке родились сыновья Роберт, Томас, Гилберт и Джон, но все они умерли при жизни отца. Наследницей стала дочь Роберта-младшего Мод/Матильда — 3-я баронесса Холланд в своём праве, жена Джона Ловела, 5-го барона Ловел из Тичмарша.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 

Бароны Холланд
Бароны Англии XIV века
Военные деятели Столетней войны